

Geografia 
 Granducato di Meclemburgo-Schwerin – granducato storico del nord della Germania
 Meclemburgo – regione storica e geografica della Germania nord-orientale 
 Meclemburgo-Pomerania Anteriore – uno dei sedici stati federati della Germania della Germania 
 Stato libero di Meclemburgo-Schwerin – Stato della Germania dal 1918 al 1933

Casate 
 Sovrani di Meclemburgo –  casato reale di Meclemburgo sino al termine della prima guerra mondiale
 Casato di Meclemburgo – dinastica nord tedesca di origini slave occidentale

Altro 
 Rocca di Meclemburgo –  rocca scomparsa, sede dei principi obodriti della dinastia dei Naconidi

Pagine correlate 
Meclemburgo-Strelitz
Meclemburgo-Schwerin